

Villes 
Bazoilles-et-Ménil
Bazoilles-sur-Meuse

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France